Stati Uniti d'America
 Washingtonville – villaggio della Contea di Orange, New York
 Washingtonville – villaggio della Contea di Columbiana, Ohio
 Washingtonville – borough della Contea di Montour, Pennsylvania